Eucratonyx är ett släkte av mångfotingar. Eucratonyx ingår i familjen Eucratonychidae. 

Eucratonyx är enda släktet i familjen Eucratonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Eucratonyx